Het ATP-toernooi van Hongkong 1992 (met de officiële naam Salem Open) werd van 13 tot en met 19 april gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in Hongkong.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hongkong
ATP-toernooi van Hongkong